Por María Martínez puede referirse a las siguientes personas:

 María Martínez, artista nativa estadounidense.
 María Martínez Franco, escritora española.
 María Martínez Sierra, escritora y feminista española.
 María Esperanza Martínez Romero, científica mexicana.
 María Martínez de Alegría, baloncestista española.
 María Martínez, esgrimista venezolana.
 María Martínez Vecca, futbolista paraguaya.